Брейтнер:
 Брейтнер, Георг Хендрик (1857—1923) — нидерландский художник и фотограф.
 Брейтнер, Луи (1851—1933) — французский пианист.
  (1873—1946) — австрийский политик, социал-демократ.